Letopolis ist 

 der griechische Name der altägyptischen Hauptstadt des zweiten unterägyptischen Gaues Chepesch, das heutige Ausim, siehe Letopolis
 der Name des danach benannten römisch-katholischen Titularbistums, siehe Titularbistum Letopolis

Siehe auch:
 Latopolis